Michael Gary Scott is een personage uit de Amerikaanse comedyserie The Office US. Michael is gebaseerd op David Brent, gespeeld door Ricky Gervais, van de originele Britse serie. Hij is het hoofdpersonage, de vestigingsdirecteur van de lokale Dunder Mifflin vestiging in Scranton, Pennsylvania. 

In het vijfde seizoen van de serie dient Michael Scott zijn ontslag in, zodat hij zijn eigen bedrijf op kon richten: "The Michael Scott Paper Company". Dunder Mifflins reactie hierop was dat ze het bedrijf opkochten, maar Michael stelde wel als voorwaarde dat hij zijn oude functie weer terug kreeg, plus dat Ryan weer werd aangenomen en Pam bij de afdeling Sales mocht werken.

Michael staat erop dat al zijn personeel hem vooral als een vriend ziet. Daarna op de tweede plaats mogen ze hem als baas beschouwen en misschien op de derde plaats als entertainer. Michael heeft een verkeerde indruk van zichzelf, hierdoor ziet hij zichzelf als "de" grappenmaker van het kantoor. Echter heeft hij niet door dat zijn humor meestal faalt. Regelmatig maakt hij onbeschofte, beledigende, ongepaste en soms zelfs echt gemene opmerkingen, in de hoop dat mensen daar om moeten lachen. Zo schildert hij zijn vrouwelijke werknemers vaak af als objecten en houdt stereotypen over donkergekleurde mensen overeind.

Aan de andere kant is hij erg onzeker en durft hij niet op te treden tegen zijn werknemers. Hij wil ze hoe dan ook te vriend houden. Behalve Toby, daar heeft hij een bloedhekel aan, en dat laat hij regelmatig blijken. Michael heeft een gebrek aan volwassenheid en zelfbewustheid, hij heeft maar weinig vrienden en is erg eenzaam. Vooral dit laatste wordt versterkt door negatieve reacties van mensen als hij ze wil inwijden in zijn vriendengroep. Hij heeft tevens een enorm talent voor het creëren van ongemakkelijke situaties. Zijn meeste werknemers zien Michael als een klungel, behalve Dwight.
Zijn werknemers verklaren ook regelmatig, dat ze hun werk alleen kunnen doen als Michael is afgeleid. Voordat hij promotie kreeg als vestigingsdirecteur, was hij een zeer succesvolle verkoper. Zijn promotie heeft hem boven zijn kunnen geplaatst, al ziet hij dit zelf niet in.

Ondanks dat hij bijna alles zo verkeerd aanpakt, zien velen hem, met uitzondering van zijn medewerkers, juist als een sympathiek persoon. Waarschijnlijk komt dit door zijn gebrek aan sarcasme en zijn drang om iedereen blij te maken. Aan de andere kant, komt het zo nu en dan voor, dat Michael iemands karakter of problemen belachelijk maakt.

Casting 

Alle personages uit de eerste Britse serie, zijn overgenomen in de Amerikaanse versie van The Office. In eerste instantie dacht NBC aan Kevin Reilly, voor de rol van Michael Scott, maar de acteur zelf weigerde. Martin Short, Hank Azaria en Bob Odenkirk waren wel geïnteresseerd. In januari 2004 werd er bekend dat Steve Carell de rol zou krijgen. Steve was al bekend door zijn optredens bij The Daily Show. Op dat moment was hij al bezig met een andere comedyserie van NBC, Come to Papa. Deze serie werd echter al snel geannuleerd, waardoor hij zich volledig kon gaan inzetten voor The Office. Carell heeft later verteld in een interview dat hij de halve Pilot gezien heeft van de Britse serie. Toen was hij overstag, maar hij stopte met kijken om te voorkomen dat hij onbewust Gervais' karakter zou kopiëren.

Scott, Michael